Ahlat (district), een district van de Turkse provincie Bitlis
Ahlat (stad), de hoofdplaats van het district